Эйтингон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Эйтингон, Владимир Наумович (1924—2014) — советский и российский учёный-экономист, заслуженный экономист России, сын Наума Эйтингона.
 Эйтингон, Макс (1881—1943) — психоаналитик, один из первых и наиболее преданных учеников Фрейда, основатель ряда психоаналитических обществ, издательств, библиотек и институтов, организатор психоаналитического обучения.
 Эйтингон, Наум Исаакович (1899—1981) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.